Ichinomiya se poate referi la:

 Municipiul Ichinomiya, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Orașul Ichinomiya, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba.